Eilsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Eilsberger (1868–1947), deutscher Industrieller
 Hermann Eilsberger (1837–1908) deutscher Theologe